Соревнования по тяжёлой атлетике среди мужчин в категории до 96 кг на Чемпионате мира 2022 года прошли 12 декабря 2022 года.

Расписание

Медалисты

Рекорды

Результаты 

Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2022